Sundhaussen ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Sundhaußen (* 1935), deutscher Bildhauer und Graphiker und Vertreter der Konkreten Kunst
 Holm Sundhaussen (1942–2015), deutscher Südosteuropa-Historiker

Siehe auch
 Sundhausen